Alexandre Berriche, né le  à Paris, est un entrepreneur et business angel français. Il est le cofondateur et PDG de Fleet, une startup de gestion des flottes informatiques.

Biographie 
Après avoir obtenu son baccalauréat, Alexandre Berriche rejoint l’IESEG et réussit à obtenir un master en sciences en 2013. Durant son cursus universitaire, il effectue des programmes d’échanges à l’Institut de technologie et d’études supérieures de Monterrey et l’Université Victoria (Melbourne) où il décroche un MBA.

Carrière 
Alexandre Berriche commence sa carrière au sein de EMCap Partners comme associé en private equity.

En septembre 2014, il rejoint Rocket Internet en tant que chef des opérations Afrique du Nord. Un an plus tard, il devient directeur général de Jumia (ex-filiale de Rocket Internet) en Tunisie.

En 2017, il décide de rejoindre Ironhack pour occuper le poste de vice-président des opérations et de l’expansion internationale.

En 2019, Alexandre Berriche et Sevan Marian remarquent l’inexistence d’une solution qui propose la location et la gestion des ordinateurs des entreprises et lancent Fleet. La startup permet avec son device-as-a-service aux startups et PME d’optimiser le développement et la gestion de la flotte informatique. Fleet est considérée comme l’une des rares startups autofinancées qui réalisent une croissance.

En août 2021, il est invité pour rejoindre le programme de scouting de Sequoia Capital, société américaine de capital risque. Sa mission consiste à dénicher des startups et investir très tôt dans leur capital.

Investissements 
En tant que business angel et membre du programme de scouting de Sequoia Capital, Alexandre Berriche a investi dans des startups actives dans des secteurs différents: Windmill, Stoïk, Omnea, Boku, Drop, Finary, Gladia, Jitter, Wildsense, Claap, Openline, Immortal Game, Numias, Animaj, Noala, Lumos Apps, Seafood Reboot, Just, OnePilot, Futures Factory...

Notes et références 

Entrepreneur français
Homme d'affaires français
Naissance en juin 1990
Naissance à Paris